Джон Патрик Дуглас Бальфур, 3-й барон Кинросс (; 25 июня 1904 — 4 июня 1976) — шотландский -, специализировавшийся на истории Османской империи и Турции.

Джон Патрик Бальфур был старшим сыном Патрика Бальфура, 2-го барона Кинросса, и Каролины Джонстон-Дуглас. После смерти отца в 1939 году он унаследовал титул и стал 3-м бароном Кинроссом. Женился 11 февраля 1938 года на Анджеле Мэри Калми-Сэймур, бывшей жене художника Джона Спенсера-Черчилля, развёлся в 1942 году. Умер в 1976 году, не оставив потомков, титул лорда Кинросса перешёл к его младшему брату, Дэвиду.

Наиболее известными работами лорда Кинросса являются биография Ататюрка, изданная в 1960 году, и масштабный труд «Османская империя. Шесть столетий от возвышения до упадка», изданный посмертно в 1977 году.

Библиография 
 The Orphaned Realm: Journeys in Cyprus (1951)
 Within the Taurus: A Journey in Asiatic Turkey (1954)
 Portrait of Greece with photographs in colour by Dimitri, Max Parrish: London (1956)
 Europa Minor: Journeys in Coastal Turkey (1956)
 The innocents at home (1959)
 Atatürk: The Rebirth of a Nation (1960)
 Atatürk: A Biography of Mustafa Kemal, Father of Modern Turkey (1965)
 Portrait of Egypt (1966)
 Windsor Years: The Life of Edward, as Prince of Wales, King, and Duke of Windsor (1967)
 Between Two Seas: The Creation of the Suez Canal (1968)
 Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire (1977) ISBN 0-688-08093-6
 
 Османская империя : шесть столетий от возвышения до упадка, XIV—XX вв. / [Перевод с англ. Л. А. Игоревского]. — М. : Центрполиграф, 2017. — 638, [1] с. — ISBN 978-5-9524-5263-3
 Hagia Sophia :A History of Constantinople (1979)

Награды 
 Орден Турецкой Республики «За заслуги» (Турция, 9 октября 1998 года)

Примечания 

Османисты
Кавалеры Ордена Турецкой Республики «За заслуги»